Подсосно — название нескольких населённых пунктов:
 Подсосно — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Подсосно — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.